Ранчо ел Сентенарио има више значења:

 Ранчо ел Сентенарио (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Сентенарио (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику